Talpa (geslacht), een geslacht van zoogdieren uit de familie der mollen 

Bedrijven opgericht door de Nederlandse mediamagnaat John de Mol:
 Talpa Capital, een investeringsmaatschappij; sinds 2007 omgedoopt tot Cyrte Investments
 Talpa Holding N.V., de holding waarin John de Mol zijn mediabedrijven heeft ondergebracht
 Talpa Media, een voormalig multimediabedrijf van John de Mol, later overgenomen door ITV
 Talpa Producties B.V., een televisieproductiemaatschappij; opgericht in 2003 en later omgedoopt tot ITV Studios Netherlands
 Tien (televisiezender), in 2005 als Talpa opgerichte televisiezender, in 2007 gestopt
 Talpa Network, een multimediabedrijf, opgericht in 2017, met onder meer de volgende onderdelen:
 Talpa Radio, de radiotak van Talpa Network
 Talpa TV (bedrijf), de televisietak van Talpa Network, ontstaan door overname van SBS Broadcasting in 2017
 Talpa Entertainment Productions, het productiehuis van Talpa Network, opgericht in 2019